Dendrogastrida är en ordning av kräftdjur. Dendrogastrida ingår i klassen Maxillopoda, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Dendrogastrida 11 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Ascothoracider
Dendrogastrida